Mikkola steht für:

 Mikkola (Pori), Stadtteil der finnischen Stadt Pori
 Mikkola (Vantaa), Stadtteil der finnischen Stadt Vantaa
 (3381) Mikkola, Asteroid des Hauptgürtels

Mikkola ist der Familienname folgender Personen:
 Hannu Mikkola (1942–2021), finnischer Rallyefahrer
 Heikki Mikkola (* 1945), finnischer Motocross-Rennfahrer
 Ilkka Mikkola (* 1979), finnischer Eishockeyspieler
 Jooseppi Julius Mikkola (1866–1946), finnischer Slawist
 Kauri Mikkola (1938–2014), finnischer Biologe
 Maila Mikkola (1871–1951), finnische Schriftstellerin, siehe Maila Talvio
 Mari Mikkola (* 1977), finnische Philosophin
 Marika Mikkola (* 1971), finnische Orientierungsläuferin

 Tiina Mikkola (* 1972), finnische Biathletin

Siehe auch:
 Mikola